Brazilië
 Santa Rita (Maranhão), een gemeente in Brazilië
 Santa Rita (Paraíba), een gemeente in Brazilië

Colombia
 Santa Rita (Colombia), een gemeente in Colombia

El Salvador
 Santa Rita (El Salvador), een gemeente in het departement Chalatenango

Filipijnen 
 Santa Rita (Pampanga), een gemeente in de provincie Pampanga
 Santa Rita (Samar), een gemeente in de provincie Samar

Honduras
 Santa Rita (Copán), een gemeente in het departement Copán 
 Santa Rita (Santa Bárbara), een gemeente in het departement Santa Bárbara
 Santa Rita (Yoro), een gemeente in het departement Yoro

Italië
 Santa Rita (Turijn), een wijk van Turijn;

Venezuela
 Santa Rita (Venezuela), een gemeente in de staat Zulia

Verenigde Staten
 Santa Rita (New Mexico), een stad in New Mexico
 Santa Rita Mountains, een gebergte in Arizona